

Geografia
 Brembilla –  ex comune italiano in provincia di Bergamo
 Brembilla –  torrente che scorre in provincia di Bergamo, affluente da destra del Brembo
 Brembilla – canale artificiale della provincia di Bergamo

Persone
 Brembilla – cognome italiano
 Alberto Brembilla (1973) – ex cestista italiano
 Emiliano Brembilla (1978) – ex nuotatore italiano
 Giovan Pietro Carminati di Brembilla, detto il Bergamino (1438 circa-1488) – nobile, militare, condottiero e feudatario italiano
 Ludovico Carminati di Brembilla (XV secolo-1514) – nobile italiano

Pagine correlate
Val Brembilla